Baigneaux se poate referi la:
Baigneaux, localitate în departamentul Eure-et-Loir, Franța
Baigneaux, localitate în departamentul Gironde, Franța
Baigneaux, localitate în departamentul Loir-et-Cher, Franța